El Circuit de Hockenheim (Hockeinheimring) està situat a la ciutat de Hockenheim (Alemanya) i acull el Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 i el de GP2.

Història 
Aquest circuit es va construir l'any 1936 com a pista de proves de la marca automobilística Mercedes. El circuit original tenia gairebé vuit quilòmetres i consistia en dues llarguíssimes rectes amb dos grans revolts que les unien. Després de la Segona Guerra Mundial es va construir un nou circuit de Hockenheim, força llarg i amb un traçat que travessava alguns boscos i que bàsicament consistia en quatre rectes d'aproximadament 1.3 km, separades per una seqüència de xicans, i seguida per una part més estreta i revirada anomenada Motodrom i també coneguda com "de l'estadi" per les grans graderies que hi ha. Això fa que la configuració dels reglatges dels cotxes sigui complicada, ja que cal escollir - córrer amb el cotxe molt rasant per a optimitzar la velocitat a les rectes i comprometre l'adherència a la secció de l'estadi, o vice-versa. Va ser aquí on va morir d'accident Jim Clark.

Traçat 
El circuit és completament pla sense canvis de rasant.

Per al Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de l'any 2002 l'alemany Hermann Tilke va retocar-ne el disseny, millorant qüestions de seguretat a les zones més ràpides que eren massa prop dels boscos. La zona de l'estadi va quedar intacta. De totes maneres el circuit es va escurçar dramàticament, tallant la secció del bosc en favor dels revolts més estrets. Com sempre passa quan es redissenya un circuit, això ha provocat queixes dient que no és tan bo com era, tot i que el revolt que hi ha a continuació de la contrarecta ofereix la possibilitat d'avançar. El circuit té una capacitat per a 120.000 espectadors.

En el gran premi de Fórmula 1 es fan un total de 67 voltes donant com a resultat un total de 306,458 km.

Enllaços externs 

  Hockenheimring
  Història i Estadístiques del Hockenheimring 
  Fitxa del circuit a Formula1.com

Hockenheim
Hockenheim
Hockenheim
Hockenheim
Hockenheim
Esport a Baden-Württemberg